Тронов — фамилия; имеет женскую форму Тронова.

 Тронов, Борис Владимирович (1891—1968) — советский учёный-химик, брат М. В. Тронова.
 Тронов, Владимир Александрович (1899—1937) — русский художник.
 Тронов, Валентин Петрович (1930—2014) — доктор технических наук, профессор.
 Тронов, Михаил Владимирович (1892—1978) — советский гляциолог и климатолог, заслуженный деятель науки РСФСР.

См. также 
 Троянов
 Трояновский